Islands fotbollslandslag kan avse
Islands herrlandslag i fotboll
Islands damlandslag i fotboll